Базелян, Лазарь Львович (5 октября 1926, Златополь, УССР — 5 апреля 2001, Харьков) — советский астроном и гелиофизик, доктор физико-математических наук.
 Базелян, Яков Львович (28 августа 1925, Златополь, Кировоградская область — 4 июня 1990, Москва) — советский кинорежиссёр.